Les Bateliers de la Volga est le titre de plusieurs œuvres :
Les Bateliers de la Volga, tableau d'Ilia Répine.
Les Bateliers de la Volga, chanson traditionnelle russe.
Les Bateliers de la Volga, film muet de Cecil B. DeMille, sorti en 1926.
Les Bateliers de la Volga, film de Vladimir Strijevsky sorti en 1936.
Les Bateliers de la Volga, film de Victor Tourjansky sorti en 1959 sous le titre I battellieri del Volga.
Les Bateliers de la Volga, in NRF , Gallimard, Paris,